Janusz Bargieł (1951–2019) – polski prawnik, związkowiec, działacz podziemnej „Solidarności”
 Janusz Bargieł (ur. 1958) – polski polityk, senator V kadencji